Broyes kan syfta på:
 Broyes, Marne
 Broyes, Oise